Kilgour est un patronyme porté notamment par : 

 
 Fred Kilgour (1914-2006), bibliothécaire américain
 John Kilgour (1835-1914), homme d'affaires américain
 Joseph Kilgour (1863-1933), acteur canadien du cinéma muet
 Lennox Kilgour (1927-2004), haltérophile trinidadien

Personnage de fiction 
 Marc Kilgour, personnage de la série de romans Henderson's Boys de Robert Muchamore

Homonymie de patronyme